Auckland – città neozelandese
 Auckland – regione neozelandese
 Auckland – comunità non incorporata statunitense situata nella Contea di Tulare nello Stato della California
 Isole Auckland – isole del territorio della Nuova Zelanda
 Auckland Open – torneo di tennis giocato nella città di Auckland
 James Auckland – ex tennista britannico